Roussas puede referirse a: 

 Roussas (Drôme), comuna francesa situada en Drôme.
 Roussas (Melgazo), freguesia de Portugal.